Альберта Бріанті і Сорана Кирстя були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.
Марина Еракович і Гетер Вотсон здобули титул, у фіналі перемігши пару Ліга Декмеєре і Ірина Фалконі з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Texas Tennis Open, парний розряд
2012